Coste är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Charles Coste
 Émile Coste
 Jean Victor Coste